Navnet Boren kan henvise til flere steder;
 Boren er en landsby og kommune i den tyske delstat Slesvig-Holsten;, på dansk hedder den Borne .
 Boren (Östergötland) er en sø i Motala kommun i det svenske län Östergötlands län.
 Bořeň (tysk Borschen) er et 539 m højt bjerg syd for Bílina (Bilin) i Böhmiske Mittelgebirge i det nordlige Tjekkiet.